Till personer i Sverige födda i Guatemala räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Guatemala. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2021 i Sverige sammanlagt cirka 916 personer födda i Guatemala.

Historisk utveckling

Födda i Guatemala

Se även 

 Guatemalas ambassad i Stockholm

Referenser

Noter 

Guatemala